Keiji Tamada (玉田 圭司), född 11 april 1980 i Urayasu, Chiba prefektur i Japan, är en japansk fotbollsspelare som för närvarande spelar för Cerezo Osaka i J. League. Han spelar även för det japanska landslaget och har bland annat deltagit i  Fotbolls-VM i Tyskland 2006.

Klubbkarriär

Landslagskarriär 
Keiji Tamada gjorde sin A-lagsdebut den 31 mars 2004 i en VM 2006-kvalmatch mot Singapore, och den 25 april 2004 gjorde han sitt första mål i en vänskapsmatch mot Ungern.

Han har deltagit i bland annat den asiatiska cupen 2004 samt Fotbolls-VM i Tyskland 2006.

Mål i det japanska landslaget

Det japanska resultatet står alltid först.

Referenser

Externa länkar
Keiji Tamada på National-Football-Teams.com
Keiji Tamada på transfermarkt.co.uk

Födda 1980
Japanska fotbollsspelare
Spelare i asiatiska mästerskapet i fotboll 2004
Spelare i Fifa Confederations Cup 2005
Spelare i VM i fotboll 2006
Spelare i VM i fotboll 2010
Spelare i Kashiwa Reysol
Spelare i Nagoya Grampus
Spelare i Cerezo Osaka
Spelare i V-Varen Nagasaki
Män
Levande personer
WP:Projekt Japan